Das Damendoppel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Serena Williams und Venus Williams. Das Finale bestritten Martina Hingis und Anna Kurnikowa gegen Daniela Hantuchová und Arantxa Sánchez-Vicario, das Hingis und Kurnikowa in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2002